Лас Трес Потранкас има више значења:

 Лас Трес Потранкас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Трес Потранкас (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Потранкас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Трес Потранкас (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Трес Потранкас (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Трес Потранкас (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику